Orodel se poate referi la:
Orodel, Argeș
Orodel, Dolj